Херманс (Hermans) — фамилия. Известные носители:
 Херманс, Бен (род. 1986) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Херманс, Вик (род. 1953) — нидерландский футболист, игрок в мини-футбол, мини-футбольный тренер.
 Херманс, Виллем Фредерик (1921—1995) — нидерландский писатель.
 Херманс, Хенри (1883—1947) — нидерландский дирижёр.
 Херманс, Чарльз (1839—1934; :fr:Charles Hermans) — французский и бельгийский художник.